Units in the City — дебютный альбом рэпера Shawty Lo, выпущенный 26 февраля 2008 года. Первым синглом стал «Dey Know», спродюсированный Balis Beats и Born Immaculate. Кроме того, имеется ремикс на «Dey Know». Вторым синглом с альбома стал «Dunn Dunn», спродюсированный DJ Pooh и Born Immaculate, третьим синглом стал «Foolish (Remix)». В записи альбома, в качестве гостей, приняли участие: Phace Baity, Lil Mark, Braski, Kool Ace, Gucci Mane, Stuntman, Miss T, Mook B, DG Yola, и G-Child.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Asylum Records
Дебютные альбомы 2008 года